A Equipe Boliviana representa a Bolívia na Copa Davis de ténis competindo e sendo dirigida pela Federação Boliviana de Ténis.

Atualmente a Bolívia compete no Grupo III das Américas. Conseguiu acesso ao Grupo II em seis oportunidades.

Time atual

 Jose Roberto Velasco 
 Marco Antonio Rojas 
 Mauricio Estivariz 
 Mauricio Doria Medina

História
A Bolívia disputou a Copa Davis pela primeira vez em 1971.

Veja também
Copa Davis

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe boliviana)

Bolivia